Rückl může být:

 Rückl – česká sklárna

příjmení osob
 Jan Jiří Rückl (1900–1938) – česky sklářský průmyslník, politik a publicista
 Jiří Rückl (1940–2017) – český politik a podnikatel